Het ATP-toernooi van Madrid 2006 werd gehouden van 16 tot 21 oktober. Er werd gespeeld op hardcourtbanen in de Madrid Arena in Madrid, Spanje.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Madrid
ATP-toernooi van Madrid